Timo Rautiainen – musicista militante nei Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus
Timo Rautiainen – pilota di rally